Преваранткиње са Вол Стрита () америчка је крими-драма из 2019. године, чији је писац и режисер Лорин Скафарија, заснована на Њујорк магазиновом чланку из 2015. године, Преваранктиње у резултату Џесике Прислер. Главне улоге тумаче Констанс Ву, Џенифер Лопез, Џулија Стајлс, Кики Палмер, Лили Рајнхарт, Лизо и Карди Би. Прича прати групу стриптизети у Њујорку које почињу крађу новца дрогирањем акционих трговаца и главних извршних директора који посећују њихов клуб. Лопезова је такође продуцент филма преко -{Nuyorican Productions}-, заједно са Џесиком Елбаум, Вил Ферелом и Адамом Макејем преко њиховог -{Gloria Sanchez}- банера.

Први пут најављен у фебруару 2016. године, филм је првобитно требало да буде финансиран и дистрибуиран од стране -{Annapurna Pictures}-. Међутим након финанскијских проблема компаније, оставили су права у октобру 2018. године и -{STX Entertainment}- их је купио. Велики део глумачке екипе придружио се тој јесени до следећег пролећа, а снимање филма је одржано у Њујорку од марта до маја 2019. године.

Премијера филма одржана је 7. септембра 2019. године на Филмском фестивалу у Торонту и биоскопски је изашао 13. септембра 2019. године у Сједињеним Америчким Државама, од стране -{STXfilms}-. Филм је зарадио преко 157 милиона долара широм света и примио је позитивне критике од стране критичара, са великим похвалама за Лопезин перформанс.

У Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Северној Македонији, филм је премијерно приказиван од 12. септембра 2019. године, чију је дистрибуцију радила Блитз дистрибуција.

Радња 

Не постоји боља глумачка постава од музичких Звезда Џенифер Лопез и Карди Б за причу о освети стриптизета клијетима на Вол Стриту. Пре него што је Карди постала мегапопуларна као реп звезда, радила је управо као стриптизета у Њујорку. Прича прати план за освету две стриптизете клуба које удружују снаге против мушкараца с Вол Стрита који су њихови клијенти. Радња филма је инспирисана чланком из Њујорк Магазина који је изашао 2016. године.

Референце

Спољашње везе 

 

Филмови 2019.
Амерички филмови
Филмови на енглеском језику
Филмови Blitz-а
Филмови у продукцији Вила Ферела
Цензурисани филмови
Филмови о стриптизу
Филмови STX Entertainment-а